Plusieurs personnalités ont porté le patronyme de Stapfer : 
Edmond Stapfer, théologien protestant français du  ;
Paul Stapfer, écrivain français du  ;
Philipp Albert Stapfer, homme politique et ministre suisse durant la République helvétique.